Paszkowo – nazwa toponimów w Rosji i na Białorusi

Białoruś 
:
 Paszkowo (Paszkawa) – wieś w obwodzie witebskim

Rosja 
:

m.in.:
 Paszkowo – wieś w rejonie poczepskim obwodu briańskiego
 Paszkowo – wieś w rejonie żyriatińskim obwodu briańskiego
 Paszkowo – wieś w obwodzie jarosławskim
 Paszkowo – wieś w obwodzie kemerowskim
 Paszkowo – wieś w obwodzie kurgańskim
 Paszkowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Paszkowo – wieś w obwodzie lipieckim
 Paszkowo – wieś w obwodzie penzeńskim

Strony ujednoznaczniające